O prêmio O Cara da Rodada de 2014 é a terceira edição deste prêmio, que é uma condecoração dada pelo diário esportivo Lance! ao futebolista mais votado no LANCE!Net após uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014 - Série A.

Neste ano, o critério de inclusão do jogador entre os que disputam "O Cara da Rodada" mudou. Uma equipe de jornalistas do periódico Lance! elenca os jogadores mais bem avaliados na rodada, sem contar posição como foi em 2013.

Vencedores

1o Turno

2o Turno 

Prêmio O Cara da Rodada
Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014